Липанов— российская фамилия.

Носители фамилии

А 
 Липанов, Алексей
 Липанов, Алексей Матвеевич (род. 1935) — советский и российский учёный, доктор технических наук.
 Липанов, Алексей Сергеевич (род. 1999) — российский хоккеист.